L'édition féminine 2019 du tournoi de tennis de Moscou se déroule du 14 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie Premier.

Faits marquants

Forfaits 
  Simona Halep, remplacée par  Ons Jabeur
  Johanna Konta, remplacée par  Svetlana Kuznetsova
  Anett Kontaveit, remplacée par  Anastasia Potapova 
  Petra Kvitová, remplacée par  Polona Hercog
  Garbiñe Muguruza, remplacée par  Kristina Mladenovic
  Markéta Vondroušová, remplacée par  Veronika Kudermetova

Lauréates 
La Suissesse Belinda Bencic remporte son  WTA en dominant en finale la Russe Anastasia Pavlyuchenkova.
La paire japonaise Shuko Aoyama / Ena Shibahara remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou (ATP 2019)
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Moscou
Sport en Russie en 2019
Tennis en octobre 2019